Pselaphus  — род жуков ощупников из семейства
стафилинид. Распространены в Голарктике, южной и восточной Азии, восточной Африке. Мелкие жуки (около 2 мм), как правило, красно-коричневого цвета, с длинными максиллярными щупиками. Голова снизу с густым опушением. Усики из 11 члеников. Лапки с одним коготком.

Список видов 
В бывшем СССР около 10 видов, в фауне России около 5 видов:
  — Россия (Северный Кавказ); Армения, Азербайджан, Грузия, Туркмения
  — Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан
  —  Россия (Дальний Восток)
  —   Россия (Северный Кавказ); Азербайджан
  —  Россия (Северный Кавказ); Армения, Азербайджан, Грузия 
  —  Россия (европейская часть,  Сибирь и Камчатка); Прибалтика, Белоруссия, Украина
  —  Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан)
  — Украина
  — Киргизия, Туркмения

 Другие виды: Pselaphus brevipalpus — P. chineus — P. lewisi — P. minyops — P. mysius — P. parvus — P. pilicollis — P. salonitanus — P. striatus

Примечания

Ссылки 
 Pselaphus heisei Herbst (Pselaphidae) — Атлас жуков России 

Ощупники
Роды жесткокрылых